Виктор Солнцев:
 Солнцев, Виктор Александрович (род. 1951) — глава города Новошахтинска Ростовской области. 
 Солнцев, Виктор Петрович (1946—2019) — советский и российский тренер по легкой атлетике, заслуженный тренер России (2010).